Saint-Saturnin - hét község elnevezése Franciaországban:

 Saint-Saturnin (Cantal)
 Saint-Saturnin (Charente)
 Saint-Saturnin (Cher)
 Saint-Saturnin (Lozère)
 Saint-Saturnin (Marne)
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme)
 Saint-Saturnin (Sarthe)

Lásd még:
 Saint-Saturnin-de-Lenne
 Saint-Saturnin-de-Lucian
 Saint-Saturnin-du-Bois
 Saint-Saturnin-du-Limet
 Saint-Saturnin-lès-Apt
 Saint-Saturnin-lès-Avignon
 Saint-Saturnin-sur-Loire